normalizacja (statystyka)
 normalizacja (psychometria)
 normalizacja (technika)
 normalizacja (socjolingwistyka)
 normalizacja bazy danych
 normalizacja tekstu
 normalizacja wektora

Zobacz też 

 standaryzacja